Philipp von Günderrode ist der Name folgender Personen:

* Philipp Maximilian von Günderrode (1745–1814), Minister und Gesandter
 Philipp Wilhelm von Günderrode (1623–1689), deutscher Jurist und Stadtschultheiß